Ryon ist der Familienname folgender Personen:

 John Walker Ryon (1825–1901), US-amerikanischer Politiker
 Luann Ryon (1953–2022), US-amerikanische Bogenschützin
 Ruth Ryon (1944–2014), US-amerikanische Journalistin